Epitaful (gr. Επιτάφιος, epitaphios, sau Επιτάφιον, epitaphion; sl. Плащаница, plașcianița; ar. نعش, naash) este o icoană, astăzi cel mai adesea găsit sub forma unei pânze mari pictate sau brodate, bogat ornamentată, care este utilizată în timpul slujbelor din Sfânta și Marea Vineri și Sâmbăta Mare.
Pe epitaf este brodată o scenă reprezentând punerea în mormânt a lui Iisus Hristos.
I se mai spune și aer sau pocrovăț.

Note

Legături externe 

 
 Sfantul Epitaf, 3 mai 2013, Radu Alexandru, CrestinOrtodox.ro
 Un epitaf maiastru in Baragan , 21 martie 2008, Adrian Bucurescu, România liberă
 Dicționar liturgic , 27 aprilie 2009, Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin Istrati, Ziarul Lumina
 Scoaterea Sfântului Epitaf spre închinare, 2 aprilie 2010, Ziarul Lumina

Imagini
 Preoți cu epitaful în cortegiul ce înconjoară catedrala patriarhală la slujba din Vinerea Mare , FototecaOrtodoxiei.ro

Vezi și 
 Giulgiul din Torino

Liturgică
Obiecte de cult creștin ortodox